Села:
 Ближнє — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Ближнє — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Ближнє — Автономна Республіка Крим, Феодосійська міська рада
 Ближнє — Донецька область, Волноваський район
 Ближнє — Чернігівська область, Городнянський район